Johannes (Jan) Olav Smit, (1883-1972), Nederlands bisschop
 Jan Smit (1884-1952), advocaat en procureur, wiskundige en historicus
 Jan Smit (bouwkundige) (1726-1807), bouwkundige
 Jan Smit (natuurkundige) (19?), natuurkundige
 Jan Smit (paleontoloog) (1948), paleontoloog
 Jan Smit (politicus) (1936), politicus, oud-burgemeester van Oudewater en Losser
 Jan Smit (gerechtsdeurwaarder) (1946), gerechtsdeurwaarder en oud-voorzitter van de voetbalclub Heracles Almelo
 Jan Smit (verzetsman) (1910-1941), verzetsstrijder
 Jan Smit (zanger) (1985), zanger
 Jan Smit (voetballer, 1898) (1898-1954), Nederlands voetballer
 Jan Smit (voetballer, 1983) (1983), Nederlands voetballer
 Jan Smit (voetballer Zwartemeer), Nederlands voetballer van vv Zwartemeer
 Jan Smit Czn, scheepswerf, voorloper van Oude Werf, Alblasserdam

Zie ook 

 Pieter Jan Smit (1953), filmregisseur
 Gerrit Jan Smit (1924–1999), politicus